Elátkozottak gyermekei (The Bad Seed), 1956-os amerikai film, rendezte Mervyn LeRoy, főszereplő Patty McCormack, Nancy Kelly
 Elátkozottak gyermekei (Children of the Damned), 1964-es angol film, rendezte Anton Leader, főszereplők Ian Hendry, Alan Badel. (Az 1960-as Elátkozottak faluja folytatása).

Hasonló
 Az átok (Children of the Damned), (2010) a Vámpírnaplók (1. évad) 13. epizódja
 Children of the Damned (1982), Iron Maiden-dal, a The Number of the Beast stúdióalbumban